Нико́ла Я́нкович (; 7 июня 1993, Лазаревац, Союзная Республика Югославия) — сербский футболист, защитник чешского клуба «Яблонец».

Клубная карьера 

Янкович начал заниматься футболом в юношеской команде «Колубары» из его родного города, Лазаревац. 14 августа 2011 года он дебютировал в основном составе «Колубары» в матче Первой лиги. Никола довольно быстро стал игроком основного состава и в первый же сезон в профессиональном футболе провёл 34 матча.

В начале 2013 года защитник заключил договор с клубом «Чукарички», выступавшим в Суперлиге Сербии. 27 марта Никола провёл первую игру в высшем сербском футбольном дивизионе, выйдя на замену в игре с «Младостью» из Лучани.

17 июля 2014 года Никола дебютировал в еврокубках, выйдя в стартовом составе квалификации Лиги Европы против австрийского «Грёдига».

В сезоне 2014/15 Янкович стал обладателем кубка Сербии, приняв участие в 3 играх турнира, в том числе и во втором полуфинальном матче с «Вождовацем».

15 октября 2015 года защитник отметился первым забитым мячом в чемпионате.

Достижения 
  Чукарички
 Обладатель кубка Сербии: 2014/15

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Яблонца» 
 
 
 Статистика игрока в Суперлиге Сербии 
 Профиль на официальном сайте Первой лиги 

Футболисты Сербии
Игроки ФК «Колубара»
Игроки ФК «Чукарички»
Игроки ФК «Яблонец»